Sergio López Sanz, más conocido por su nombre artístico Haze, es un rapero español natural de Sevilla, del barrio de Los Pajaritos.

Su comienzo en la música, arrancó con la grabación de una maqueta que llegó a venderse en el top manta, junto a los discos pirateados, lo que despertó el interés de varias discográficas, firmando finalmente por la multinacional Universal. Con su primer disco, la reedición ya como primer CD de la citada maqueta, obtuvo el premio al mejor disco de Hip Hop en España en el año 2004.

En sus temas, suele fusionar el rap con flamenco, rumba y en su trabajo Doctor Haze, con música árabe, y suele tratar temas de actualidad, como la inmigración, la violencia de género o en las aulas, las drogas, la vida en barrios marginales como las Tres Mil Viviendas y similares, etc. Junto a éstos también toca temas más triviales como el amor o el tuning.

Participó en las bandas sonoras originales de las películas 7 vírgenes de Alberto Rodríguez, Yo soy la Juani de Bigas Luna y Madre Amadísima de Pilar Távora.

En 2013 y 2014 sacó los sencillos  Lucha y Mi gitana.
En el 2015 sacó el sencillo En esta celda que formó junto con los dos anteriores parte de su nuevo disco. Finalmente en 2016 sacó su nuevo disco titulado BARR10.

Ahora a la espera del próximo disco, que ya ha lanzado su primer sencillo "De donde yo vengo” del próximo disco cuya fecha y nombre está por confirmar.

A fecha de 2019, Haze sigue con sus conciertos y sus estudios, motivo por el cual se está haciendo larga la espera de su próximo disco.

Mientras tanto, Haze combina sus estudios con muchas colaboraciones en canciones de cantantes del panorama actual (Omar Montes, Daviles de Novelda, Bandaga, Moncho Chavea y muchos más) que se hacen llamar Los Vengadores, cuyo temas tienes con ellos y muchos artistas más.

En este 2020, ha participado en el remix del famoso tema "Habibi" de La Cebolla junto al Negro Jari, La Húngara y Mayel Jiménez

Discografía 

 Crónicas del Barrio (La maqueta) (2003)

 Ayer rimé mis lágrimas
 Qué es el flow
  Cómo podría ser más rico
  El Case. Vida y obra
  El Bola

 Crónicas del Barrio (El álbum) (2004)

 Intro
 El Bola
 El Case (Vida y Obra)
 ¡Qué De Personaje!
 Superestrella (con Aqeel)
 Mi Flamenquito
 Elige Tu Camino
 Oro Blanco
 Pa' Ti, Cariño
 El Alemán y El Peluca
 Satisfucktion (con Mc Randy)
 El Pueblo Somo Nosotro (Ratones Coloraos)
 Un Poco de Estilo
 Injusticia (con Aqeel)
 Outro
 El Bola Versus Kimik
 El Bola Maqueta (Hidden Track)

 Crónicas del Barrio (re-edición) (2005)

 Mi alma (no quiere dinero) (con Andy y Lucas)
 Skit 1
 ¡Qué de personaje! (con El Arrebato)
 Skit 2
 La Potenzia Pa Tu Carro
 7 Vírgenes (tema principal de la película 7 Vírgenes)
 El Bola
 El Case
 Superestrella
 Mi flamenquito
 Pa ti, cariño
 Oro blanco
 Satisfuncktion
 Un poco de estilo
 Injusticia

 El Precio de la fama (2006 )Disco de oro en España con 45.000 ejemplares vendidos

 Intro (con Juan José Ballesta)
 El precio de la fama (con Noe, de Dlux)
 Rompe tu silencio
 Gasolina, sangre y fuego (B.S.O. de Yo soy la Juani)
 Te echo de menos
 Siéntelo (con All Day)
 El estrecho y…
 La valla de la muerte (con Pitingo)
 Abusos de autoridad (con Gordo Master)
 Mi luna (con Dlux)
 Dale vó
 Como podría ser más rico (con Moi)
 En el patio…
 Libertá (con Bernardo Vázquez)
 Ibiza tunea (con Jesús Carroza)
 La calle me llama (con La Jaula)
 Diario de una madre
 Si un niño se pierde
 Outro
 Mientras los barrios duermen

 'El Precio de la fama (re-edición) (2007)

 Intro (con Juan José Ballesta)
 El precio de la fama (con Noe, de Dlux)
 Rompe tu silencio
 Gasolina, sangre y fuego (BSO Yo soy la Juani)
 Te echo de menos
 Siéntelo (con All Day)
 La valla de la muerte (con Pitingo)
 Abusos de autoridad (con Gordo Master)
 Mi luna (con Dlux)
 Dale vó
 Como podría ser más rico (con Moi)
 Libertá (con Bernardo Vázquez)
 Ibiza tunea (con Jesús Carroza)
 La calle me llama (con La Jaula)
 Diario de una madre
 Si un niño se pierde
 El precio de la fama (RMX)
 Amor por un club
 Deadhunters are back (BSO Killing Twice)
 Mientras los barrios duermen (producido por Peter Paul)

 3RD round (2008)

 Intro (con Manolo Lama)
 Haze 4 Life”
 Te Estoy Amando
 En El Club
 ¿Por Qué A Mí? (Con Piculabe)
 Voz De La Calle (Con Estrella)
 Algún Día
 Sueños
 El Killo ( Con La Húngara)
 … Y Punto
 Yo Pude, Tú Puedes
 El Lute, Libre O Muerto (Con José Mercé)
 Sé Lo Que Hicisteis
 Poder Y Respeto
 Juego De Niños ( Con Luis Eduardo Aute)
 Muévelo
 Creando Imperios ( Con Marzok Bangui)
 Post Mortem

 Doctor Haze (2010)

 Doctor Haze
 Nadie Me Entiende
 Chico Nike
 Quiero Ser Feliz
 Dream Cars
 Rap Flamenco (con Canelita)
 Edad De Oro
 Galopa (con Los Chichos)
 Mi Kinta
 Tú y Yo...Y que le jodan al mundo
 Madre Amadísima (con Gala Évora, BSO de Madre Amadísima)

 BARR10 (2016)
  01. Intro
 02. Cabeza alta
 03. Aire y mar ft. Elena Vargas, Sayflhak e Ibra Rey
 04. Mi gitana ft. Los Rebujitos
 05. Salido del infierno y bendecido por el Papa ft.Maximiliano Serral 
 06. Diablo ft. Elena Vargas
 07. El Nano ft. El Foli
 08. En esta celda ft. Pedro El Granaino 
 09. Tengo miedo ft. Diego Martín
 10. Porn
 11. Hasta el amancecer 
 12. Heroína ft. Joana Jiménez
 28. Outro

 Cambio de piel - Reedición - Bebe (2016)
 16 - Ganamos (Bebe feat Haze)
2019
1. de donde yo vengo ft belen peña

Referencias

Enlaces externos 
Web oficial

Raperos de Sevilla
Nacidos en Sevilla